est un film américain réalisé par Julius Onah et dont la sortie est prévue en 2024.

Il s'agit du  de l'univers cinématographique Marvel et le  de la phase . Il met en scène Anthony Mackie dans le rôle de Captain America, aux côtés de Danny Ramirez et Tim Blake Nelson. Il fait suite au film Captain America: Civil War (2016) et s'inscrit dans la continuité de la série Falcon et le Soldat de l'hiver (2021).

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : 
 Réalisation : Julius Onah
 Scénario : Malcolm Spellman et Dalan Musson, d'après les personnages édités par Marvel Comics

 Production : Kevin Feige
 Société de production : Marvel Studios
 Société de distribution : Walt Disney Studios Motion Pictures
 Budget : n/a
 Pays de production : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : super-héros, action et science-fiction

 Dates de sortie : 
 France : 
 États-Unis :

Distribution 

 Anthony Mackie : Sam Wilson / Captain America
 Tim Blake Nelson : Samuel Sterns / le Leader
 Harrison Ford : le président Thaddeus « Thunderbolt » Ross
 Danny Ramirez : Joaquin Torres / Falcon
 Shira Haas : Ruth Bat-Seraph / Sabra
 Carl Lumbly : Isaiah Bradley
 Julia Louis-Dreyfus : Valentina Allegra de Fontaine
 Xosha Roquemore : Leila Taylor
 Sebastian Stan : James « Bucky » Barnes
 n/a : Rachel Leighton / Diamondback

Production

Genèse et développement 
En , il est révélé qu'un quatrième film Captain America est en développement, avec un scénario coécrit par Malcolm Spellman et Dalan Musson. Ils avaient précédemment été respectivement scénariste en chef et scénariste sur la série Falcon et le Soldat de l'hiver (Disney+, 2021). Julius Onah est annoncé comme réalisateur en .

Distribution des rôles 
Anthony Mackie est confirmé en  pour reprendre son rôle de Sam Wilson / Captain America. Le , lors de la D23 Expo, il est annoncé que Tim Blake Nelson reprendra son rôle du Samuel Sterns / Le Leader (apparu pour la dernière fois dans L'Incroyable Hulk). Carl Lumbly reprendra son rôle d’Isaiah Bradley qu’il avait joué dans Falcon et le Soldat de l'hiver tout comme Danny Ramirez le rôle de Joaquin Torres. Shira Haas intègre le MCU et jouera le rôle d’une héroïne israélienne du nom de Sabra. Le , Harrison Ford est confirmé pour reprendre le rôle du secrétaire d'État Thaddeus Thunderbolt Ross, anciennement interprété par William Hurt, acteur décédé en mars 2022.

Tournage 
Le tournage doit débuter au début 2023.

Notes et références

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2024
Film d'action américain
Film de science-fiction américain
Film Captain America
Film de l'univers cinématographique Marvel

Film tourné aux Trilith Studios
Suite de film américain